— название биологических таксонов:
  — синоним рода растений 
  — синоним рода растений 
  — синоним рода растений 
 Sturmia Robineau-Desvoidy, 1830 — род двукрылых из семейства тахин